Cette page contient les pages d'homonymie de Gui et GUI

Forme Gui 

Le gui est une plante hémiparasite.

Nom commun 
Gui peut désigner :
 gui (Viscum album), une plante de la famille des Loranthacées, présente sur plusieurs continents ;
 gui américain (Phoradendron leucarpum), une plante de la famille des Viscacées, présente à l'état sauvage uniquement en Amérique du Nord et au Mexique ;
 gui, en termes de marine, une vergue qui s’appuie horizontalement sur la face arrière du mât d’artimon ;
 gui, un type de bronze chinois destiné aux offrandes de grain dans la Chine antique, ou son prototype en céramique à l'époque néolithique ;
 gui, en gastronomie, l'akassa en langue fon-gbe ;
en astronomie chinoise
 gui, un nom alternatif de la loge lunaire yugui ;
 gui, un astérisme situé dans la constellation occidentale de l'Autel ;
 gui, la dixième et dernière tige céleste du cycle sexagésimal chinois.

Nom propre

Patronyme 

 Gui, un archevêque de Rouen aux alentours de l'an 900 ;
 Bernard Gui (1261-1331), un ecclésiastique français, connu pour son rôle d’inquisiteur en Languedoc ;
 Luigi Gui (1916-2010), un philosophe et homme politique italien ;
 Vittorio Gui (1885-1975), un chef d’orchestre et compositeur italien ;
 Gui Minhai (1964-), un éditeur suédois né en Chine.

Prénom 
Gui est une alternative au prénom Guy.

Toponyme 

 Gui, une rivière de Chine, affluent du fleuve Xi ;
 Gui, une commune du département de Tansila au Burkina Faso.

Mot composé ou expression 
 Microraptor gui, un dinosaure proche des oiseaux
 Danse de Saint-Gui, une expression populaire synonyme de chorée

Forme GUI

Sigle 

GUI est un sigle qui peut signifier :
 Graphical User Interface (en français, interface graphique), en informatique.

Abréviation 

GUI est une abréviation qui peut signifier :
 Guizhou (贵 Guì), une province chinoise.

Code 

GUI est un code qui peut signifier :
 Guinée, selon la liste des codes pays du CIO ;
 , au Venezuela, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

Abréviation
Code
Homonymie de patronyme